Broili ist der Familienname folgender Personen

 Ferdinand Broili (1874–1946), deutscher Geologe, Paläontologe und Hochschullehrer
 Franz Reder-Broili (1854–1918), deutscher Maler